Ahmadpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Ahmadpur (ort i Indien, Västbengalen), Bīrbhūm, 
 Ahmadpur (ort i Indien, Maharashtra), Latur,

Pakistan 

 Ahmadpur East, stad, Punjab, 

Robotskapade Indienförgreningar